Сан Хуанито има више значења:

 Сан Хуанито, Лос Лопез (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Хуанито (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Хуанито (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хуанито (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Хуанито (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Хуанито (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Хуанито, Ла Луча (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Хуанито, Сан Хуанито де лос Валдез (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хуанито (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хуанито (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуанито (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуанито (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуанито (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуанито (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуанито, Монте Синаи (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуанито (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуанито (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуанито (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуанито (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хуанито (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хуанито (Гран Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хуанито (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хуанито (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хуанито (Амакуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хуанито (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хуанито, Сан Хуан син Агва (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хуанито (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Хуанито (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Хуанито (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хуанито (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хуанито (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хуанито (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хуанито, Ла Карера (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хуанито (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хуанито (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуанито (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуанито (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуанито, Унидад Депортива (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хуанито (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Хуанито (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Хуанито (Веветлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Хуанито (Сан Антонио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Хуанито (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Хуанито (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Хуанито (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Хуанито (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Хуанито (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуанито (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуанито (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуанито (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуанито (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуанито, Марселино Нава (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуанито, Херардо Елизондо (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуанито (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуанито (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуанито (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуанито (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуанито (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуанито (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуанито (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуанито (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуанито, Туекси (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуанито (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуанито, Сан Хуан (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хуанито (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хуанито, Делфино Моркечо Гаљегос (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Хуанито, Хосе Мартинез Паломо (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику